Die Abkürzung DQL steht für:
 Data Query Language, (Datenabfragesprache), siehe auch Data Manipulation Language
 Doctrine Query Language, eine Objekt-Abfragesprache des Doctrine PHP Frameworks, siehe auch ORM
 Data Quality Level, in DIN SPEC 91446, Klassifizierung von Kunststoff-Rezyklaten durch Datenqualitätslevels für die Verwendung und den (internetbasierten) Handel

DQL